Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Gussy Moran e Patricia Todd 8-6, 7-5.

Teste di serie 

 Louise Brough /  Margaret Osborne (Campionesse)
 Gussy Moran /  Patricia Todd (finale)

 Winifred Lincoln /  Jean Quertier (quarti di finale)
 Joy Gannon /  Betty Hilton (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1949